A 25 405-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megye területén.

Az M25-ös autóút és a 253-as főút (2020 előtti útszámozás szerint 2502-es út) andornaktályai csomópontjának egyik átkötő útja. A Budapest felől érkező forgalmat vezeti rá a 253-as főútra. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 324 méter.

A csomópont további átkötő ágai: Eger felől a 25 407-es út, Budapest felé a 25 408-as út, Eger felé pedig a 25 406-os út.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25405